Skrót FMHS może oznaczać:
 Fayetteville-Manlius High School
 Flower Mound High School
 Fort Myers Senior High School
 Fruita Monument High School